Klaudia Kołodziej (ur. 11 października 1998) – polska biegaczka narciarska. Medalistka mistrzostw Polski seniorek. Uczestniczka Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2015 i Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2016.

Życiorys 
Kołodziej w styczniu 2015 brała udział w rywalizacji biegaczek narciarskich w ramach Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2015. W zawodach tych zajęła 49. miejsce w sprincie stylem klasycznym, 57. pozycję w biegu na 5 kilometrów stylem dowolnym i 59. miejsce w biegu na 7,5 kilometra stylem klasycznym.

W marcu 2015, startując wspólnie z Martą Janią w barwach drużyny LKS Witów Mszana Górna, zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski seniorek w sprincie drużynowym stylem dowolnym.

W sezonie 2015/2016 zadebiutowała w Pucharze Słowiańskim w biegach narciarskich. Na podium zawodów tej rangi po raz pierwszy stanęła 27 lutego 2016 w Kremnicy, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajęła 3. pozycję. W debiutanckim sezonie zgromadziła w sumie 167 punktów, plasując się na 8. miejscu w klasyfikacji generalnej tego cyklu.

Kołodziej została powołana na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży 2016. Indywidualnie plasowała się w trzeciej dziesiątce, zajmując najwyżej 26. pozycją w crossie. Wzięła także udział w sztafecie mieszanej, gdzie, wspólnie z polskim zespołem (startującym w składzie: Kinga Rajda, Dawid Jarząbek, Paweł Twardosz, Klaudia Kołodziej i Mateusz Haratyk), zajęła 9. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski 
W tabeli przedstawiono wyłącznie pozycje medalowe. Źródło:

Uwagi

Przypisy 

Polscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1998